Ljestvice liga trećeg ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1975./76. kojeg su činile republičke lige

Hrvatska 
Hrvatska liga u novoj je sezoni bila podijeljena na sjevernu i južnu skupinu.

Hrvatska liga - Skupina Sjever 

 
 Izvori: 
 Sto godina nogometa u Hrvatskoj 
 sportnet.hr

Hrvatska liga – Skupina Jug 

 Izvori: 
 Narona / Neretva  
 Sto godina nogometa u Hrvatskoj  
  sportnet.hr

Bosna i Hercegovina 

 Izvori:  
 FK Rudar Ljubija 1928-1992

Crna Gora

Makedonija

Slovenija

Kosovo

Izvori

Vanjske poveznice 

1975-76
 3